

Geografia
Stati Uniti d'America
 Elmira – township della Contea di Otsego, Michigan
 Elmira – villaggio della Contea di Ray, Missouri
 Elmira – capoluogo della Contea di Chemung, New York
 Elmira – census-designated place statunitense nello stato dfella California

Onomastica
 Elmira – variante del nome proprio di persona Edelmira.